Феминиза́ция ( — женщина, самка):
 Феминизация, в биологии — развитие у особи мужского пола вторичных половых признаков, характерных для женского пола.
 Тестикулярная феминизация — наследственный вариант мужского псевдогермафродитизма, при котором больные имеют мужской генотип, но женский фенотип.
 Феминизация, в генетике — увеличение доли особей женского пола в любой совокупности организмов.
 Феминизация, в хирургии — хирургическая коррекция пола у трансгендерных женщин.
 Феминизация, в социологии — возрастание роли женщин в каких-либо социальных, политических либо экономических процессах.
 Феминизация — БДСМ-практика в виде ролевой игры, при которой мужчина играет роль женщины.
  — процесс, в результате которого людей обозначают в женском роде.

См. также 
 Фемининность
 Феминизм
 Феминитивы